Vestibulär oder vestibular (lateinisch vestibularis, „zum Vorhof gehörend“, von lateinisch Vestibulum, „Vorhof, Eingang, Vorraum“) steht für:
 das Vestibulum oris (Mundvorhof), d. h. den Raum zwischen Zahnreihen und Lippen bzw. Wangen, betreffend; siehe Mundhöhle #Anatomie
 die Außenseite des Zahnes/der Zähne betreffend; siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen #Lage- und Richtungsbezeichnungen an den Zähnen
 den Vestibularapparat betreffend, siehe Gleichgewichtsorgan 
 das Vestibular, jährliche Prüfung für die Universitätszulassung in Brasilien, siehe Bildungssystem in Brasilien #Hochschullandschaft